Borowo – jezioro w pow.wejherowskim na Pojezierzu Kaszubskim

Miejscowości i ich w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 14 podstawowych
 Borowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo 
 Borowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Borowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Dobre 
 Borowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Borowo – osada w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Borowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Borowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Borowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo 
 Borowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Borowo – osada wsi Sopieszyno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Borowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin 
 Borowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów 
 Borowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń
 Borowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy
 Borowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Miejscowości poza granicami Polski 

 1 miejscowość w Bułgarii
 Borowo – miasto w gminie Borowo

 1 miejscowość w Macedonii Północnej
 Borowo – wieś w gminie Kriwa Palanka

Inne 
 Borowo – leśniczówka w granicach administracyjnych Krynicy Morskiej

Zobacz też 
 Borowo-Młyn, Borów